Били́нгва (от  «дву(х)» +  «язык»):

 Билингва — двуязычное представление переведённого текста (литературы, документов) — на языке оригинала и на языке перевода.
 Билингва — памятник древней письменности, содержащий две надписи одинакового содержания на двух языках.
 Билингва — манера древнегреческой вазописи.
 Билингва — московский литературный кафе-клуб, существовавший в Кривоколенном переулке с 2003 по 2013 год.

См. также 
 Билингвизм — знание двух и более языков